Мамлюкская династия

 Бахриты — мамлюкская династия, которая правила Египтом с 1250 до 1382, когда их сменили Бурджиты
 Бурджиты — вторая мамлюкская династия султанов Египта, сменившая у власти Бахритов
 Мамлюкская династия (Дели) — династия мамлюков, правившая в Делийском султанате с 1206 до 1290